Le Festival de Tallinn peut faire référence à :
 Festival du film Nuits noires de Tallinn, plus important festival de cinéma d'Estonie
 Festival du chant de Tallinn